Hetmanatet kan avse:

Hetmanatet (1649-1775) – ett kosackstyre med viss autonomi som existerade i det som idag är Ukraina i perioden 1649-1775
Hetmanatet (1918) – ett kortvarigt styre år 1918 i det som idag är Ukraina